Ne me quitte pas puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 «Ne me quitte pas», canción del cantautor belga Jacques Brel.
 Ne me quitte pas, álbum de Jacques Brel.
 «Ne Me Quitte Pas» o «Don't Leave Me (Ne Me Quitte Pas)», canción de la cantautora Regina Spektor.